Ammersdorf ist der Ortsname von

 Ammersdorf (Erding), Ortsteil der Stadt Erding, Landkreis Erding, Bayern
 Ammersdorf (Johanniskirchen), Ortsteil der Gemeinde Johanniskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern